Anatole-Joseph Toulotte (1852-1907), évêque, vicaire apostolique et missionnaire ;
 Eustache-Louis-Joseph Toulotte (1773-1860), écrivain et militant révolutionnaire français ;
 Théodule Toulotte (né en 1950), lutteur français.